

Astronomia 
 3184 Raab – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Raab – comune austriaco nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Raab – antico nome tedesco di Győr, città ungherese nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)
 Raab – fiume affluente del Danubio, che scorre in Austria e Ungheria

Persone 
 Carl Raab (1659-1724) – militare svedese
 Dominic Raab (1974) – politico e avvocato britannico
 Franz Anton von Raab (1722-1783) – politico austriaco
 Herbert Raab (1969) – astronomo austriaco
 Julius Raab (1891-1964) – politico austriaco
 Jürgen Raab (1958) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Kurt Raab (1941-1988) – attore tedesco
 Stefan Raab (1966) – conduttore televisivo, comico e cantante tedesco
 Uwe Raab (1962) – ciclista tedesco

Religione 
 Raab – personalità biblica
 Raab – mostro della mitologia ebraica

Storia 
 Battaglia del Raab – battaglia combattuta il 1º agosto 1664 nel corso della guerra austro-turca
 Battaglia di Raab – battaglia combattuta il 14 giugno 1809 nel corso delle guerre napoleoniche

Sport 
 RAAB – Rally disputato nella zona dell’Appennino tosco-emiliano

Pagine correlate 
 Rab